Il singolare del Challenger DCNS de Cherbourg 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Arnaud Clément era il detentore del titolo, ma Nicolas Mahut lo ha battuto in semifinale.

Mahut ha battuto in finale Gilles Müller 6–4, 6–3.

Teste di serie

  Arnaud Clément (semifinali)
  Josselin Ouanna (semifinali)
  Kevin Kim (secondo turno)
  Kristof Vliegen (secondo turno)

 David Guez (primo turno)
 Jan Hernych (primo turno)
 Laurent Recouderc (quarti di finale)
 Stéphane Bohli (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Challenger DCNS de Cherbourg 2010